Kile est un éditeur de texte pour les documents écrits en TeX, LaTeX et d'autres langages.

Il se fonde sur l'environnement KDE, il peut donc être exécuté sur de nombreux systèmes comme GNU/Linux, FreeBSD…

C'est un logiciel libre distribué selon les termes de la licence GNU GPL.

Fonctionnalités 

Kile propose de nombreuses fonctionnalités comme la coloration syntaxique, des modèles prédéfinis pour démarrer rapidement l'écriture d'un document, un assistant de création de document, l'autocomplétion des commandes TeX et LaTeX. Il intègre aussi la chaine de compilation pour générer et afficher un fichier DVI ou PDF.

Il fournit également des fonctionnalités avancées comme la recherche inversée : cliquer à un endroit sur un document DVI ou PDF généré peut amener à l'endroit du fichier source qui a généré cette partie.

Kile intègre aussi le gestionnaire de références bibliographiques BibTeX. Il permet de compiler des fichiers écrits avec :
 XeTeX, un dérivé de TeX ;
 ConTeXt, un équivalent de LaTeX ;
 LilyPond, un graveur de partition ;
 Asymptote, un langage de dessin vectoriel ;
 Metafont et MetaPost, un langage de composition de polices vectorielles et un langage de construction de figures.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Texmaker
 Gummi
 LyX

Liens externes 
 
 

Logiciel KDE
Éditeur LaTeX
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Unix
TeX